Tomáš Kundrátek (né le  à Prerov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || HC Oceláři Třinec || Extraliga ||22 ||0 ||1 ||1 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
|2007-2008 || HC Oceláři Třinec || Extraliga ||14 ||0 ||1 ||1 ||10 ||7 ||0 ||2 ||2 ||8
|-  
|2008-2009 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||51 ||4 ||19 ||23 ||63 ||11 ||0 ||6 ||6 ||12
|-
|2008-2009 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||65 ||2 ||33 ||35 ||62 ||12 ||1 ||5 ||6 ||23
|-
|2010-2011 ||Hartford / Whale du Connecticut ||LAH ||70 ||2 ||10 ||12 ||42 ||6 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2011-2012 || Whale du Connecticut ||LAH || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Bears de Hershey ||LAH || 55|| 12|| 11|| 23|| 34|| 4|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
|2011-2012 || Capitals de Washington || LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Bears de Hershey ||LAH || 49|| 16|| 15|| 31|| 26|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
|2012-2013 || Capitals de Washington || LNH || 25|| 1|| 6|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Bears de Hershey ||LAH || 7|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Bears de Hershey ||LAH || 59 || 5 || 22 || 27 || 28 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Dinamo Riga || KHL|| 40|| 2|| 11|| 13|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016||  HC Slovan Bratislava || KHL || 16 || 4 || 7 || 11 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2016-2017|| HC Slovan Bratislava || KHL || 39|| 8|| 5|| 13|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 53|| 2|| 11|| 13|| 30|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2018-2019|| HC Red Star Kunlun || KHL || 25|| 0|| 3|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Davos || NLA || 13|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Oceláři Třinec || Extraliga ||34 ||3 ||7 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Oceláři Třinec || Extraliga ||43 ||4 ||13 ||17 ||34 ||16 ||2 ||3 ||5 ||16
|-
| 2021-2022|| HC Oceláři Třinec || Extraliga  ||  ||

Au niveau international 

| 2007 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -3||align="left"| Neuvième place
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| -1||align="left"| Cinquième place
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 6|| 6|| 10|| 0||align="left"| Sixième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 8 || 1 || 2 || 3 || 6 || +7||align="left"| Cinquième place

Notes et références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du HC Davos
Naissance en décembre 1989
Naissance à Přerov
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Naissance en Tchécoslovaquie